Тамбукан — топоним в России:
 Тамбукан — хутор в Предгорном районе Ставропольского края.
 Тамбукан — озеро на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии